Viçosa steht für:

 Vila Viçosa, Ort in Portugal
 Vila Viçosa, ehemaliger Name des osttimoresischen Ortes Venilale

Gemeinden in Brasilien:
 Viçosa (Alagoas)
 Viçosa (Minas Gerais)
 Viçosa (Rio Grande do Norte)
 Viçosa do Ceará (Ceará)

Siehe auch:
 Viciosa